{{DISPLAYTITLE:(15611) 2000 GD127}}

A (15611) 2000 GD127 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 2000. április 7-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15501–16000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói